Ни́на Капу́стина: Капустина, Нина Алексеевна (Переведенцева; род. 1964) — российская легкоатлетка, тренер.
 Капустина, Нина Степановна (Антоненко; 1921—2005) — советский хозяйственный и политический деятель, инженер-строитель.